Арсла́нов — татарская, башкирская, ногайская и кумыкская фамилия; происходит от тюркского мужского личного имени , которое в переводе на русский язык означает «лев».

Известные носители 
 Арсланов, Айрат Гареевич (1928—2010) — советский и российский актёр, диктор.
 Арсланов, Амир Султанович (1926—1987) — живописец, заслуженный художник Башкирской АССР.
 Арсланов, Арслан (1989) — российский борец вольного стиля.
 Арсланов, Виктор Григорьевич (род. 1947) — заведующий отделом РАХ, профессор, доктор искусствоведения.
 Арсланов, Гадий Мухамадиевич (1925—1998) — журналист, главный редактор газеты «Стерлитамакский рабочий».
 Арсланов, Дмитрий Родионович (род. 1990) — российский футболист.
 Арсланов, Ильдар Ринасович (род. 1994) — российский шоссейный велогонщик.
 Арсланов, Кинзя (1723—?) — башкирский старшина Бушмас-Кипчакской волости.
 Арсланов, Леонид Шайсултанович (1935—2020) — советский и российский лингвист.
 Арсланов, Леонид Францевич (1935—2021) — советский и российский баскетбольный тренер (УНИКС, Казань) и арбитр, заслуженный тренер РСФСР (1973).
 Арсланов, Марат Мирзаевич (род. 1944) — российский учёный, доктор физико-математических наук.
 Арсланов, Мухамед Нуриахмедович (1910—2001) — народный художник Башкирской АССР.
 Арсланов, Наиль Ибрагимович (род. 1932) — старший механик ОАО «Салаватнефтеоргсинтез».
 Арсланов, Нури Газизович (1912—1991) — татарский поэт, переводчик.
 Арсланов, Рифкат Мухамедович (род. 1946) — российский художник, заслуженный деятель искусств.
 Арсланов, Рустам Разитович (1980) — российский самбист.
 Арсланов, Сергей Ильясович (род. 1964) — советский и узбекистанский футболист, узбекистанский тренер.
 Арсланов, Тимер Гареевич (1915—1980) — башкирский поэт-сатирик, член Союза писателей БАССР.
 Арсланов, Тимур Фаритович (род. 1991) — российский фехтовальщик на рапирах.
 Арсланов, Халил Абдухалимович (род. 1964) — начальник ГУС ВС РФ, генерал-полковник.



См. также